Siebenbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Magdalene Siebenbrodt (1920–2007), Germanistin, Sprachwissenschaftlerin
 Michael Siebenbrodt (* 1951), Architekt, Kulturmanager, Direktor des Bauhaus-Museums in Weimar